Spálený vrch nebo Spálený Vrch může být:

 Spálený vrch (1313 m n. m.) – vrchol v Keprnické hornatině v Hrubém Jeseníku
 Spálený vrch (Ještědsko-kozákovský hřbet) (660 m n. m.) – vrchol v  Ještědsko-kozákovském hřbetu u obce Kryštofovo Údolí v okrese Liberec
 Spálený vrch (Český les) (665 m n. m.) – vrch v Českém lese východně od obce Česká Kubice v Plzeňském kraji
 Spálený vrch (Šluknovská pahorkatina) (443 m n. m.) – vrchol ve Šluknovské pahorkatině u obce Vilémov a Dolní Poustevna
 Spálený vrch (Švihovská vrchovina) (435,5 m n. m.) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jižně od Tymákova v okrese Plzeň-město
 Spálený vrch (Samechov) (459 m n. m.) – kopec v katastrálním území Samechov obce Chocerady, jehož severní svah je chráněn jako národní přírodní rezervace Ve Studeném 
 Spálený Vrch (Nižný Mirošov) – slovenský vrchol u obce Nižný Mirošov v Prešovském kraji

Související články 
 Spálený kopec (432 m n. m.) – vyvýšenina u Alojzova v Prostějovské pánvi
 Spálený kopec (Žďárské vrchy) – vrchol ve Žďárských vrších
 Bučina - Spálený kopec – přírodní památka
 Spálená (Západní Tatry) – slovenský vrchol v Západních Tatrách
 Spálená hora (514 m n. m.)  – vrchol v okresu Plzeň-sever  u obce Babina